Romuald Traugutt, ps. „Michał Czarnecki” – polski generał, dyktator powstania styczniowego, wcześniej naczelnik wojenny powiatu kobryńskiego.
 Michał Czarnecki (ur. 1973) – polski montażysta i scenarzysta filmowy.

Przypisy